Vesubia est un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Lycosidae.

Distribution 
Les espèces de ce genre se rencontrent Eurasie et en Océanie.

Liste des espèces 
Selon  :
 Vesubia caduca (Karsch, 1880)
 Vesubia jugorum (Simon, 1881)
 Vesubia vivax (Thorell, 1875)

Publication originale 
 Simon, 1909 : Arachnides recueillis par L. Fea sur la côte occidentale d'Afrique. . Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova, ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Lycosidae
Genre d'araignées (nom scientifique)